Половое влечение — комплекс желаний и связанных с ними переживаний, имеющий в своей основе биологические инстинкты, направленные на воспроизведение жизни. Включает стремление к половой близости, выраженность и направленность которого определяются генетическим набором хромосом, диэнцефальным отделом мозга, развитием желёз внутренней секреции и формированием условно-рефлекторных комплексов под влиянием индивидуального психосоциального опыта.

Употребление термина 
 Половое влечение часто вызывает желание полового сношения без непосредственной цели зачатия, а с целью удовлетворить естественные сексуальные потребности, вызываемые половым влечением, и получить яркое эмоциональное и физиологическое наслаждение.
 Одним из основных понятий психоанализа Фрейда является либидо, понимаемое как особый вид психической энергии, лежащий в основе полового влечения. В современной сексологии термин либидо стал использоваться как синоним «полового влечения».

Физиология и психология полового влечения 

Половое влечение обусловлено половыми гормонами. По мнению социолога И. С. Кона, сексуальное влечение служит для реализации следующих потребностей человека:
 Релаксация (разрядка), достигаемая путём реализации полового возбуждения. При релаксации достигается лишь удовлетворение физиологической потребности, при этом на личные качества партнёра практически не обращается внимания; простейшим средством достижения разрядки может также служить мастурбация.
 Продолжение рода, когда сексуальное влечение выступает лишь средством достижения конкретной цели деторождения.
 Удовольствие. В достаточно большом числе случаев сексуальные взаимодействия осуществляются исключительно с целью получения приятных ощущений. Для достижения этого нередко используются специальные техники, ролевые игры, варьируются обстоятельства взаимоотношений с целью достижения новизны, привлекаются дополнительные партнёры.
 Познание. Познавательные действия, связанные с сексуальным влечением, нередко совершаются ещё в детском возрасте.
 Самоутверждение. Иногда вступление в сексуальные отношения служит средством доказательства собственной состоятельности как представителя определённого пола. Это наиболее характерно для подросткового возраста, наличие такой потребности у взрослого человека, как правило, является симптомом психологических проблем.
 Привычка. Повторяемые многократно сексуальные действия образуют фиксированную форму действий (ФФД) и их совершение само по себе становится потребностью.
 Компенсация. Сексуальные отношения могут замещать другие виды деятельности, способы удовлетворения эмоционального голода. Для такой сексуальности характерен навязчивый характер, лишь кажущееся удовлетворение потребностей.

См. также 

 Половая активность
 Либидо

Примечания

Литература

Ссылки 
  Сексуальное влечение  — статья из Словаря-справочника по психоанализу (2010)

Физиология секса